Thanasi Kokkinakis besegrade Arthur Rinderknech i finalen med 6–7(6–8), 7–6(7–5), 6–3 och vann herrsingeln vid Adelaide International 2 2022. Det var Kokkinakis första titel på ATP-touren och han vann den i sin hemstad Adelaide.

Det var den andra upplagan av Adelaide International som spelades under 2022.

Seedning
De fyra högst seedade började spela i den andra omgången.

Lottning

Finaler

Övre halvan

Undre halvan

Kvalturnering

Seedning

Kvalificerade
  Corentin Moutet
  Yoshihito Nishioka
  Steve Johnson
  Egor Gerasimov

Lucky losers
  Thiago Monteiro
  Roberto Carballés Baena

Kvallottning

Kval 1

Kval 2

Kval 3

Kval 4

Referenser
 Lottning
 Kvallottning

Noter

2022 – Herrsingel
Adelaide International 2 2022 – Singel